Beleg van Mainz (952) - Otto I de Grote belegert Liudolf van Zwaben en Koenraad de Rode gedurende twee maanden
 Beleg van Mainz (1096) - 25 - 27 mei : Emich en zijn volgelingen bereiken de stad tijdens de Volkskruistocht om de Joden aldaar te vervolgen. Bisschop Ruthard weigert hen echter de toegang tot de stad wat leidt tot een beleg van twee dagen gevolgd door een slachting onder de bevolking.
 Beleg van Mainz (1631) - 17 - 22 december : Gustaaf II Adolf van Zweden verovert de stad na een beleg van vijf dagen tijdens de Dertigjarige Oorlog
 Beleg van Mainz (1689) - 1 juni - 8 september : beleg onder Jacques Henri de Durfort de Duras tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697)
 Beleg van Mainz (1792) - 19 - 21 oktober : het Franse revolutionaire leger onder Adam-Philippe de Custine verovert de stad
 Beleg van Mainz (1793) - 10 april - 23 juli : belegering door de legers van de Eerste Coalitie, gevolgd door een herovering door de Fransen
 Beleg van Mainz (1795) - 29 oktober : beleg door het Franse revolutionaire leger

Geschiedenis van Mainz
Mainz